Beau-frère est un lien de famille.
 Le terme existe abrégé en beauf.

Il peut aussi être :
 Un beau-frère, roman d'Hector Malot ;
 Le Beau-Frère, court métrage algérien ; 
 le Lac du Beau-Frère : le nom d'un lac au Canada.